Верди́кт, может означать:
 Вердикт — решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого.
 «Вердикт» — кинофильм Дона Сигела (США, 1946).
 «Вердикт» — кинофильм Сидни Люмета по одноимённому роману Барри Рида (США, 1982).
 «Вердикт» — кинофильм Василия Мищенко (Россия, 2009).
 «» — остросюжетная пьеса Агаты Кристи (1958 год).

См. также 
 «Вердикт за деньги» — фильм-триллер Гэри Флэдера по мотивам одноимённой книги Джона Гришама (США, 2003).